Kenneth Scott Hannan (né le  à Richmond dans la province de Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évoluait à la position de défenseur.

Carrière 

Il commence sa carrière en 1994 avec les Rockets de Tacoma en Ligue de hockey de l'Ouest. Il est choisi en 1997 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Sharks de San José en 1 ronde, en . De 1998 à 2007, il joue pour les Sharks de San José dans la LNH. La saison suivante, il signe avec l'Avalanche du Colorado. Le , il est échangé aux Capitals de Washington en retour de Tomáš Fleischmann.

Le , il signe un contrat d'un an avec les Predators de Nashville, mais le , à la date limite des transactions, il est échangé aux Sharks de San Jose en retour d'un choix conditionnel  ou .

Le , il annonce sa retraite de joueur après avoir joué plus de  matchs et 16 saisons dans la LNH.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1994-1995 || Rockets de Tacoma || LHOu || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 1995-1996 || Rockets de Kelowna || LHOu || 69 || 4 || 5 || 9 || 76 || 6 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 1996-1997 || Rockets de Kelowna || LHOu || 70 || 17 || 26 || 43 || 101 || 6 || 0 || 0 || 0 || 8
|-
| 1997-1998 || Rockets de Kelowna || LHOu || 47 || 10 || 30 || 40 || 70 || 7 || 2 || 7 || 9 || 14
|-
| 1998-1999 || Rockets de Kelowna || LHOu || 47 || 15 || 30 || 45 || 92 || 6 || 1 || 2 || 3 || 14
|-
| 1998-1999 || Thoroughblades du Kentucky || LAH || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || 12 || 0 || 2 || 2 || 10
|-
| 1998-1999 || Sharks de San José || LNH || 5 || 0 || 2 || 2 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 1999-2000 || Thoroughblades du Kentucky || LAH || 41 || 5 || 12 || 17 || 40 || - || - || - || - || -
|-
| 1999-2000 || Sharks de San José || LNH || 30 || 1 || 2 || 3 || 10 || 1 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2000-2001 || Sharks de San José || LNH || 75 || 3 || 14 || 17 || 51 || 6 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| 2001-2002 || Sharks de San José || LNH || 75 || 2 || 12 || 14 || 57 || 12 || 0 || 2 || 2 || 12
|-
| 2002-2003 || Sharks de San José || LNH || 81 || 3 || 19 || 22 || 61 || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || Sharks de San José || LNH || 82 || 6 || 15 || 21 || 48 || 17 || 1 || 5 || 6 || 22
|-
| 2005-2006 || Sharks de San José || LNH || 81 || 6 || 18 || 24 || 58 || 11 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| 2006-2007 || Sharks de San José || LNH || 79 || 4 || 20 || 24 || 38 || 11 || 0 || 2 || 2 || 33
|-
| 2007-2008 || Avalanche du Colorado || LNH || 82 || 2 || 19 || 21 || 55 || 9 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2008-2009 || Avalanche du Colorado || LNH || 81 || 1 || 9 || 10 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Avalanche du Colorado || LNH || 81 || 2 || 14 || 16 || 40 || 6 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2010-2011 || Avalanche du Colorado || LNH ||23 ||0 ||6 ||6 ||6 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Capitals de Washington || LNH || 55||1 ||4 ||5 ||28 ||9 ||0 ||1 ||1 ||2 
|- 
| 2011-2012 || Flames de Calgary || LNH ||78 ||2 ||10 ||12 ||38 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Predators de Nashville || LNH|| 29|| 0|| 1|| 1|| 20|| - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Sharks de San José || LNH|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2|| 11|| 0|| 4|| 4|| 4 
|-
| 2013-2014 || Sharks de San José || LNH || 56|| 3||9 ||12 ||55 || 7|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2014-2015 || Sharks de San José || LNH || 58 || 2 || 5 || 7 || 26 || - || - || - || - || -

|  || 38 || 179 || 217 || 625 || 100 || 1 || 20 || 21 || 93

Références 

Naissance en janvier 1979
Joueur international canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sharks de San José
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Sharks de San José
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Thoroughblades du Kentucky
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Rockets de Tacoma (LHOu)
Joueur des Rockets de Kelowna
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Richmond (Colombie-Britannique)